Лозовка () — село в Подволочисском районе Тернопольской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 224 человека. Почтовый индекс — 47812. Телефонный код — 3543.

Местный совет 
47813, Тернопільська обл., Підволочиський р-н, с. Терпилівка, вул. Центральна, 74

Ссылки 
 Лозовка на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Подволочисского района